Alsek steht für:
 Alsek River, einen nordamerikanischen Fluss
 Alsek Lake, ein Gletscherrandsee in Alaska 
 Alsek Ranges, einen Gebirgszug der Eliaskette
 Tatshenshini-Alsek-Provinzpark, ein Schutzgebiet in der kanadischen Provinz British Columbia 

Siehe auch:
 East Alsek River, ein Fluss im US-Bundesstaat Alaska
 Neoglazialer Alseksee